Molekulska formula -{C15H17ClN4}- se može odnositi na:

 Miklobutanil
 Neutralno crveno